«Ангел-подросток» () — американский фантастический телесериал-драма 1989 года с Джейсоном Пристли в главной роли. Первоначально шоу транслировалось в рамках программы «Клуб Микки Мауса» на канале Disney Channel с 24 апреля по 22 мая 1989 года. Съёмки шоу проходили в городе Финикс, штат Аризона, США.

Кроме того, у шоу есть сиквел под названием «Возвращение ангела-подростка», главную роль в котором сыграли Пристли и его коллега по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», Дженни Гарт — эпизоды выходили в эфир со 2 по 27 октября 1989 года.

Сюжет 
Базз Гандресон — бунтующий подросток, типичный представитель молодёжи 1950-х, обтянутой в кожу и управляющем мотоциклом. Но вот происходит трагедия — Базз погибает вместе со своей подружкой в автокатастрофе, перед этим поссорившись с лучшим другом Родом. После смерти Базз становится ангелом-хранителем, которому поручают наблюдать за другими детьми и помогать им справляться с их жизненными проблемами. Выполнив все задания, Базз получить возможность попасть в Рай. И вот его очередным заданием становится Синди — дочь его друга. Это возможность Базз использует с умом — он хочет помириться со своим другом.

В ролях 
 Джейсон Пристли — Базз Гундерсон

Сезон 1 
 Адам Биск — Деннис Мюллен
 Хантер Макензи Остин — Кэролин
 Рене О’Коннор — Ненси Николс
 Саша Дженсон — Джейсон
 Кеннет Бриджес — Мистер Николс
 Дон Кэмпбелл — Мистер Питерс
 Ким Кристиансон — Барби
 Дуглас Котнер — Мистер Мюллен
 Тони ДеБруно — Доктор Шонкопф
 Джин Фоулер — Миссис Мюллен
 Мэриан Гибсон — Мисси Гилрой
 Джордж Грей III — Рик
 Энди Хилл — Тренер
 Миранда Кент — Пэмми
 Уэнди Кравитц — Шейла
 Пол Манкузо — Грег
 Рене Л. Морено — Уэйн
 Ри Павиа — Джоан
 Лесли Райт — Джуди

Сезон 2 
 Робин Лайвли — Синди
 Ренди Оглсби — Родни «Хотрод» Бун
 Эрик Бракскоттер — Кевин Донато
 Дженни Гарт — Керри Донато
 Майкл Д. Уизерред — Джефф Хендерсон
 Тиффани Сотер — Джуди
 Кристофер Скотт — Мек
 Джон Майлерберг — «Хотрод»
 Скотт Ривз — Брайан
 Кен Пейдж — Чабби
 Майкл Флинн — Мистер Донато
 Тим Эйзенхарт — Мистер Хендерсон
 Ненси Богених — Миссис Хендерсон
 Джесси Беннтт — Мистер Даффи
 Иван Кросленд — Мистер Питерс
 Карл Уилсон — Тренер
 Марсия Райдер — Учитель
 Боб Бедор — Придурок
 Майкл Ранд — Байкер
 Брайс Чемберлен — Бизнесмен
 Трейси Ли Харрисон — Подросток
 Микаэла Неллиган — Официантка

Спин-офф 
С 1997 по 1998 года на канале ABC выходил ситком «Ангел-подросток» (). Хотя фильм не является ремейком, в нём воспроизведена сюжетная линия подростка, который после смерти становится ангелом-хранителем своего лучшего друга и знакомых. Шоу было закрыто после выхода 17-ти эпизодов.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 1989 году
Телесериалы США 1980-х годов
Драматические телесериалы США
Подростковые драмы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1989 году
Телесериалы об ангелах